Iffit Qaqqaat bezeichnet:
 Iffit Qaqqaat (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Iffit Qaqqaat (Berg, Nanortalik), Berg im Distrikt Nanortalik, Grönland